Blues King - sztandarowa gitara elektryczna marki Silvertone. Jest to gitara typu hollowbody, szczególnie popularna w muzyce blues i jazz. Korpus i wkręcany gryf wykonany jest z mahoniu. Podstrunnica z palisandru. Gitara posiada mostek typu tune-o-matic  oraz klucze olejowe. Elektronika to 2 przystawki typu humbucker, przełącznik trójpozycyjny oraz 4 potencjometry.

Producenci i modele gitar